Georg Holtz ist der Name folgender Personen:

* Georg vom Holtz (Schriftsteller) (1844–1910), deutscher Militärschriftsteller
 Georg Friedrich vom Holtz zu Niederholz (1597–1666), deutscher General im Dreißigjährigen Krieg